Osoby o tym nazwisku:
 Birgit Schütz – niemiecka wioślarka, olimpijka
 Felix Schütz – niemiecki hokeista, olimpijczyk
 Heinrich Schütz – niemiecki kompozytor i organista
 Horst Schütz – niemiecki kolarz torowy i szosowy
 Klaus Schütz – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Izabela Trojanowska z domu Schütz – polska piosenkarka i aktorka